Кампо Тресе има више значења:

 Кампо Тресе, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Тресе, Ел Ченфелд (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику